Туркменгала () — город, административный центр Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Туркмении.

История 
С 1939 года имел статус посёлка городского типа. До 1993 года носил название Туркмен-Кала. В 2016 году был присвоен статус города.

География 
Расположен в 16 км от железнодорожной станции Ёлётен (на линии Мары — Серхетабад).

Население

Примечания 

Города Туркменистана
Марыйский велаят